Полуостров Сан-Франциско () — полуостров, разделяющий залив Сан-Франциско и Тихий океан.

На севере полуострова расположен город Сан-Франциско и знаменитый мост Золотые Ворота. На юге полуострова расположены части города Сан-Хосе и знаменитой Кремниевой долины (Лос-Алтос и др.).

Полуострова Калифорнии
География Сан-Франциско
География округа Сан-Матео
География округа Санта-Клара